Diego Armando Mejía – calciatore salvadoregno, nato nel 1982
 Diego Andrei Mejía Campo – calciatore messicano, nato nel 1983
 Diego Armando Mejía Rojas – calciatore venezuelano, nato nel 1988